Чимего () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 417 человек (2008 г.), плотность населения составляет 41 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 38082. Телефонный код — 0465.

Покровителем коммуны почитается святой Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cimego.tn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики